Села:
 Сидорівка — Львівська область, Стрийський район
 Сидорівка — Сумська область, Глухівський район
 Сидорівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Сидорівка — Чернігівська область, Борзнянський район